Tangled (2001), een Amerikaanse film uit 2001 geregisseerd door Jay Lowi
Rapunzel (film), origineel Tangled,  een Amerikaanse animatiefilm van Walt Disney uit 2010
Rapunzel: De serie, een geanimeerde televisieserie gebaseerd op de animatiefilm
Tangled (televisiefilm), een Amerikaanse televisiefilm uit 2010